NRZ steht als Abkürzung für:
 National Railways of Zimbabwe, die staatliche Bahngesellschaft von Simbabwe
 Nationales Referenzzentrum, Institutionen des Gesundheitsschutzes
 Nettoraumzahl, dimensionslose Zahl zur Beschreibung von Schiffsmaßen
 Neue Ruhr Zeitung, Regionalzeitung in Nordrhein-Westfalen
 Non Return to Zero, eine Methode der Signalübertragung in der Informationstechnik

Abkürzung